Szergej Boriszovics Ivanov (1953) orosz politikus
 Szergej Valerjevics Ivanov (1975) orosz kerékpárversenyző, olimpikon
 Szergej Nyikolajevics Ivanov (1979) orosz hosszútávfutó atléta, olimpikon
 Szergej Szergejevics Ivanov (1984) orosz labdarúgó játékvezető